Душино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Душино — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Душино — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Душино — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.